Bystrzyca Kłodzka een plaats in de gelijknamige gemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië
 Bystrzyca (powiat Lwówecki) een plaats in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het  district Lwówecki . 
 Bystrzyca (Kujavië-Pommeren) een plaats in het woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Bystrzyca (rivier) rivier in Polen